Яношхальмаский яраш  — яраш в венгерском медье Бач-Кишкун. Административный центр — Яношхальма.

История 
Образован в результате административно-территориальной реформы 2013 года из бывшего Яношхальмского района и части бывшего Байяйского района.

Состав

Примечания 

Яраши Баш-Кичуна